Ariadne může znamenat:
 Anglický pravopis postavy z řecké mytologie, česky Ariadna, řecky Ariadné: dcera krétského krále Mínóa a jeho manželky Pásifaé. Zamilovala se do hrdiny Thésea, který díky Ariadnině niti našel cestu z Mínotaurova labyrintu.
 Ariadne (planetka): je planetka v hlavním pásu asteroidů, pojmenovaná po této postavě z řecké mytologie, objevená roku 1857.
 Ariadne (kráter) je rovněž kráter na Venuši, jehož vrchol slouží jako základní poledník pro tuto planetu.

fiktivní postavy
 Ariadne Oliver je fiktivní literární postava v několika románech Agathy Christie, přítel Hercula Poirota.
 Ariadne je fiktivní filmová postava ve filmu Inception (Počátek) z roku 2010, natočený v koprodukci USA/Velká Británie.

jiné významy
 Ariadne je vědecké (latinské) označení pro rod motýlů z čeledi babočkovití (Nymphalidae), kteří žijí např. v některých afrických zemí. Patří sem např. druhy Ariadne actisanes, Ariadne ariadne, Ariadne enotrea a řada dalších.
 Ariadne je též označení mnoha různých lodí.
 a řada dalších významů.